Danny Brown peut désigner :
 Danny Brown (1925-1955, footballeur américain (Redskins de Washington) ;
 Danny Joe Brown (1951-2005), chanteur américain ;
 Danny Brown (1981-), rappeur américain.